Кэйдзо Имаи (; ) — японский футболист. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
В 1973 году после окончания , Имаи стал игроком «Сёнан Бельмаре» (ранее — ). В составе клуба становился чемпионом страны в 1977 и 1979 годах. Также был обладателем Кубка Императора 1977 и 1979 годов. Завершил карьеру в 1980 году. Имаи сыграл 139 матчей и забил 3 гола в чемпионате. Был признан лучшим футболистом Японии в 1980 году, а также в течение 4 лет (1977—1980) был включен в символическую сборную чемпионата по итогам сезона.

Карьера в сборной 
Осенью 1974 года Имаи был вызван в сборную Японии на Азиатские игры. На этом турнире он дебютировал 3 сентября против Филиппин. В марте 1977 года он провел 15 минут в отборочном матче к чемпионату мира 1978, который Япония проиграла. После этого принял участие в составе сборной на Азиатских играх 1978 года. Весной 1980 года принимал участие в матчах квалификации на Летние Олимпийские игры 1980 года. Встреча со сборной Брунея была его последней игрой за национальную команду. Имаи провел за Японию 29 матчей.

Статистика

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National Football Teams 
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Сёнан Бельмаре»